Радикально-демократическая партия:

 Радикально-демократическая партия — в Болгарии.
 Радикально-демократическая партия — в Германии.
  — в Испании.